Vergez ist der Name folgender Personen:
 Augusto Vergez (1896–1963), argentinischer Karambolagespieler
 Fernando Vérgez Alzaga (* 1945), spanischer Ordensgeistlicher, Kurienerzbischof der römisch-katholischen Kirche